Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Surfwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Insgesamt gibt es 48 Quotenplätze, 24 für jedes Geschlecht. Jede Nation darf maximal zwei Athleten pro Geschlecht, in Ausnahmefällen auch drei Athleten, stellen. Der französischen Delegation stehen bereits zu Beginn jeweils ein Quotenplatz pro Wettbewerb als Gastgebernation zu.

Verteilung der Quotenplätze 
 Gastgebernation: Frankreich erhält als gastgebende Nation einen Quotenplatz pro Geschlecht. Sollte sich bei den Männern oder bei den Frauen ein französischer Athlet über einen der Qualifikationswettbewerbe direkt qualifizieren, wird der Quotenplatz an den nächsten berechtigten Athleten vergeben.
 ISA World Surfing Games 2022: Das beste Team erhält je Geschlecht einen Startplatz. Sollte es sich auch über die World Surfing Games 2024 qualifizieren, erhält die zweitbeste Nation aus dem Jahr 2022 den Quotenplatz.
 World Surf League 2023:  Die 10 bestplatzierten Männer und die 8 bestplatzierten Frauen erhalten einen Quotenplatz.
 ISA World Surfing Games 2023: Bester Teilnehmer eines jeden Kontinents, mit Ausnahme Amerika.
 Panamerikanische Spiele 2023: Ein Quotenplatz erhielt der Sieger jedes Geschlechts.
 ISA World Surfing Games 2024: Die 5 besten Männer und die 7 besten Frauen erhalten Quotenplätze. Zudem erhält je Geschlecht das beste Team einen zusätzlichen Quotenplatz.
 Wildcard: Der internationale Verband ISA vergibt eine Wildcard pro Geschlecht. Allerdings muss der entsprechende Surfer ein Ergebnis unter den besten 50 bei den ISA World Surfing Games 2023 oder 2024 nachweisen.

Übersicht

Wettbewerbe

Männer

Frauen

Weblinks 
 Qualifikationssystem der ISA

Qualifikation
Surfen